Plaats in Indonesië
 Kedungasri (Ringinarum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kedungasri (Kembangbahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kedungasri (Tegaldlimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java